Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Estoril Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o úvodní ročník antukové události.

Vítězem dvouhry se stal pátý nasazený Francouz Richard Gasquet, jenž ve finále zdolal australskou turnajovou sedmičku Nicka Kyrgiose po hladkém dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal, po únorovém triumfu na Open Sud de France, druhé turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu ATP Tour i dvanáctý v kategorii ATP World Tour 250.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2015
ATP World Tour 2015